Distrito de San Juan Bautista hace referencia a:
 Distrito de San Juan Bautista, de la provincia de Ica, Perú;
 Distrito de San Juan Bautista, de la provincia de Maynas, Perú;
 Distrito de San Juan Bautista, de la provincia de Huamanga, Perú.